Francia
 Les Monceaux – comune del Calvados
 Monceaux – comune dell'Oise
 Monceaux-au-Perche – comune dell'Orne
 Monceaux-en-Bessin – comune del Calvados
 Monceaux-l'Abbaye – comune dell'Oise
 Monceaux-le-Comte – comune della Nièvre
 Monceaux-sur-Dordogne – comune della Corrèze
 Plaine-de-Monceaux – quartiere del XVII arrondissement di Parigi